Les Vandales sont un peuple germanique.
 Les Vandales est l'ancien nom des habitants de la commune de  Vantoux dans le département de la Moselle.
 Le vandale est la langue germanique parlée par les Vandales.
 Un vandale est une personne commettant du vandalisme.
 Vandales est le onzième tome de la série pour jeunesse CHERUB, écrit par Robert Muchamore (2010).
 Danick Vandale (1995-) est un coureur cycliste canadien.

Voir aussi 
 
 Van Dale, éditeur de dictionnaire néerlandophone